El topónimo Orland puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Orland, una ciudad en el estado de California;
 Orland, un municipio en el estado de Dakota del Sur;
 Orland, un municipio en el estado de Illinois;
 Orland, un pueblo en el estado de Indiana;
 Orland, un pueblo en el estado de Maine.

El topónimo Ørland, en tanto, hace referencia a:
 Ørland, un municipio de la provincia de Sør-Trøndelag, Noruega.